Grille bezeichnet: 

 Grillen, eine Überfamilie der Langfühlerschrecken, siehe Langfühlerschrecken#Grillen – Grylloidea; zugehörige Familien sind:
 Echte Grillen
 Maulwurfsgrillen
 Ameisengrillen
 Mogoplistidae (bis 1987 als Unterfamilie der Echten Grillen aufgefasst)

Grille heißen folgende geographische Objekte:
 eine Siedlung in Meißen (Minden), Minden, Deutschland
 ein Gemeindeteil von Zollchow in der amtsfreien Gemeinde Milower Land, Deutschland
 Grille (Möckern), ein Wohnplatz der Einheitsgemeinde Möckern

Grille ist der Familienname folgender Personen: 
 Arndt Grille (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Dietrich Grille (1935–2011), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker
 Hugo Grille (1870–1962), deutscher Jurist und Kreishauptmann
 Ursula Grille (1942–2002), deutsche Politikerin

Grille bezeichnet zudem:

 15-cm-sIG 33 (Sfl.) auf Pz. 38 (t) „Grille“ im Zweiten Weltkrieg
 SMS Grille (1857), königlich-preußische Admiralitätsyacht
 Grille, ein später umbenanntes Versuchsschiff der deutschen Reichsmarine, siehe Welle (Schiff, 1916)
 Grille (Schiff, 1934), Staatsyacht des Deutschen Reichs
 etwas veraltet einen schrulligen Gedanken 

Die Grille:
 Die Grille (Lustspiel), ein Lustspiel von Charlotte Birch-Pfeiffer
 Die Grille (1917), deutscher Stummfilm von Heinrich Bolten-Baeckers aus dem Jahr 1918
 Die Grille (1955), sowjetisches Filmmelodram von Samson Samsonow aus dem Jahr 1955
 Die Grille und der Maulwurf, Fabel

Siehe auch:
 Die lachende Grille
 Grill
 Grillen
 Krille